Bertoldi ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Bertoldi (* 1961), Schweizer Geher
 Lionello Bertoldi (1928–2022), italienischer Politiker
 Piergiorgio Bertoldi (* 1963), italienischer Geistlicher, Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Vittorio Bertoldi (1888–1953), italienischer Romanist

Bertoldi steht für:

 Bertoldi (Trentino), italienische Ortschaft im Trentino